L'Hydrus (également connu sous les noms Enhydros, Enidros, Hildris, Hydra, Idra, Idres, Ydre, Ydris et Ydrus) est une créature provenant du bestiaire médiéval. Cette créature se trouverait dans le Nil. Une légende raconte qu'un crocodile aurait enroulé l'hydrus dans la boue avant de manger la petite créature. Une fois dans l'estomac, l'Hydrus se serait libéré de son sort en détruisant l'estomac du crocodile. Dans la tradition chrétienne médiévale, cette scène est devenue un emblème de la résurrection du Christ de l'Enfer.

Le nom hydrus ne doit pas être confondu avec les nombreuses autres créatures possédant la même racine étymologique qui fait référence à l'eau. Isidore de Séville dresse la liste des hydros, un serpent d’eau qui fait gonfler ceux qui sont mordus, dont le remède est la bouse de bœuf. L'hydrus est parfois confondu avec l'hydre de la légende d'Hercule, des textes affirmant que c'était un dragon d'eau à plusieurs têtes, vivant dans le marais de Lerne, qui pourrait faire pousser de nouvelles têtes.

Apparence 

L'hydrus ne possède pas de description précise. Il est souvent considéré comme un serpent d'eau, bien que Pline l'Ancien ait cru qu'il s'agissait d'une loutre. Parmi les autres animaux auquel pourrait ressembler l'hydrus, citons un oiseau, un dragon ou une mangouste.

Références 

Créature fantastique des bestiaires médiévaux